Willis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Willis Township (Arkansas)
 Willis Township (North Dakota)
 Willis Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Wills Township